

Geografia 
Macleay – fiume situato nel Nuovo Galles del Sud in Australia.
Macleay Island – isola delle Southern Moreton Bay Islands in Australia.

Persone 
William Sharp MacLeay – entomologo inglese.